The Show Must Go On puede hacer referencia a:

 The Show Must Go On - Una canción de la banda inglesa de rock Queen; o

 The Show Must Go On - Una canción de la banda inglesa de rock psicodélico, y rock progresivo, Pink Floyd, lanzada en el álbum The Wall.